Eendracht (begrip), een term die gelijkgestemdheid uitdrukt

Gebouwen
De Eendracht (strokartonfabriek), een voormalige strokartonfabriek in Appingedam
Wooncomplex De Eendracht, een gebouw in Rotterdam
Zoutkeet De Eendracht, een gebouw in Alkmaar
De Eendracht (Varsseveld), een kerk in Varsseveld
De Eendracht (Zwartemeer), een sportaccommodatie in Zwartemeer

Harmonie- en fanfareorkesten
Koninklijke Katholieke Fanfare De Eendracht Itegem, een fanfareorkest uit Itegem
Fanfare Eendracht Eerbeek, een fanfareorkest uit Eerbeek
Koninklijke Harmonie Eendracht, een harmonieorkest uit Kortrijk
Koninklijke Harmonie De Eendracht Wevelgem, een harmonieorkest uit Wevelgem
Muziekvereniging De Eendracht Almelo, een harmonieorkest uit Almelo
Eendracht Schaarsbergen, een fanfareorkest uit Arnhem
Muziekvereniging "De Eendracht" Haarlo, een harmonieorkest uit Haarlo

Sportverenigingen
HFC EDO, Haarlemsche Football Club Eendracht Doet Overwinnen
HV Eendracht, een voormalige handbalclub uit De Meern
Eendracht '30, een voetbalclub uit Mook
Eendracht Arnhem, een voetbalclub uit Arnhem
Eendracht (Nijmegen), een voormalige voetbalclub uit Nijmegen (voorloper van N.E.C.)
N.E.C. (Nijmegen Eendracht Combinatie), een voetbalclub uit Nijmegen
FC Eendracht Hekelgem, een voetbalclub uit Hekelgem
SC Eendracht Aalst, een voetbalclub uit Aalst
Watersportvereniging de Eendracht, een watersportvereniging uit Bunschoten-Spakenburg

Molens
De Eendracht (Alphen aan den Rijn), een korenmolen in Zuid-Holland
De Eendracht (Alkmaar), een poldermolen in Noord-Holland
De Eendracht (Anjum), een korenmolen in Friesland
De Eendracht (Dirksland), een korenmolen in Zuid-Holland
De Eendracht (Gieterveen), een korenmolen in Drenthe
De Eendracht (Kimswerd), een poldermolen in Friesland
De Eendracht (Sebaldeburen), een poldermolen in Groningen
Eendrachtsmolen, een poldermolen in Zevenhuizen
Eendracht Maakt Macht (Meterik), een korenmolen in Limburg (Nederland)

Schepen
Eendracht (schip, 1615)
Eendraght (schip, 1615), een van de zeilschepen waarmee onder meer Kaap Hoorn ontdekt is
Eendragt (schip, 1655), 17e-eeuws zeilschip/linieschip
Eendracht (schip, 1989), een 20e-eeuws zeilschip

Waterschappen
De Eendracht (waterschap), een voormalig waterschap in Friesland
Kleine Eendracht
Eendracht (Warffum)
Eendracht (Nieuwe Pekela)
Eendracht (Wildervank)
Een van de voorgangers van Hoop op Beter
Eendracht en Korte Akkers
Zuider Eendracht

Overige 
Eendracht (plantage), een voormalige suikerrietplantage in Suriname
Eendracht (water), het water tussen Tholen en Noord-Brabant, nu onderdeel van het Schelde-Rijnkanaal
De Eendracht (Amsterdam), een polder, woonwijk en sportpark in de Amsterdamse wijk Geuzenveld
De Eendracht (weekblad), gematigd activistisch Vlaams weekblad van Floris Couteele
Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht, belast met het vast- en losmaken van schepen in de haven van Rotterdam
Naatje van de Dam, de bijnaam van De Eendracht, het Nationaal Monument tussen 1856 en 1914
MSC De Eendracht, een sportcomplex in Nijmegen, waartoe ook het Goffertstadion van N.E.C. behoort
Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding De Eendracht, een vakbond van 1952 tot de fusie in 1971
De Eendracht (Leiden), een woningbouwvereniging opgericht in 1912 te Leiden
Eendrachtspark, een park in Amsterdam
Eendrachtsplein, een plein in Rotterdam
Eendrachtsplein (metrostation), een metrostation in Rotterdam
Eendracht maakt macht, een wapenspreuk
Polder De Eendracht (Texel)

Zie ook
Eendragtpolder (doorverwijspagina)